Stefano Durazzo ist der Name folgender Personen:

* Stefano Durazzo (Kardinal) (1594–1667), italienischer Geistlicher
 Stefano Durazzo (Doge) (1668–1744), Doge der Republik Genua zwischen 1734 und 1735